Aberer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Aberer (1719–1782), Ochsenwirt, Geldverleiher und Landammann
 Ferdinand Aberer (1913–1965), österreichischer Geologe
 Gebhard Aberer (* 1959), österreichischer Skispringer
 Leo Aberer (* 1978), österreichischer Popmusiker
 Lisa Aberer (* 1992), österreichische Popsängerin
 Rolf Aberer (* 1949), österreichischer Komponist und Musiker
 Sabine Aberer (* 1967), österreichische Badmintonspielerin
 Werner Aberer (* 1953), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor
 Willi Aberer (1927–2007), österreichischer Politiker